Акобир Козихонович Умаров (30 декабря 1936 — 16 января 2018) — советский и таджикский хозяйственный, партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета Таджикистана (1975—1987).

Биография 
Родился 30.12.1936 в Ленинабаде.

Окончил факультет энергетики Таджикского политехнического института (1961) и Ташкентскую ВПШ (1980). Член КПСС с 1966 г.

Трудовая деятельность:
 1961-1965 — инженер-электрик Ленинабадского электросетевого района,
 1966—1971 — председатель Республиканского комитета профсоюза работников электростанций и электротехнической промышленности Таджикской ССР,
 1971—1973 — директор Северного электросетевого района (Ленинабад),
 1973—1974 — директор Нурекской ГЭС,
 1974—1985 — первый секретарь Ленинабадского горкома КП Таджикистана,
 1985—1988 — начальник Ленинабадского облуправления профтехобразования,
 1988—1996 — директор Ленинабадских электросетей «Барки тоджик».
 1997—2006 — начальник отдела энергетического координационного центра «Барки тоджик» по Ленинабадской области.

Член ЦК КП Таджикистана (1975—1987). Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 8-10 созывов.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

Источники 
 Ушёл из жизни бывший руководитель Нурекской ГЭС
  Ушел из жизни бывший руководитель Нурекской ГЭС — Sputnik 
 Умер Акобир Умаров

Первые секретари Ленинабадского горкома КП Таджикистана
Члены ЦК КП Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 8-го созыва
Энергетики СССР
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва